Ла-Форс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Ла-Форс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь